Ігеде — мова, що належить до нігеро-конголезької макросімʼї, вольта-нігерської сімʼї. Поширена в Нігерії (штати Бенуе, Крос-Ривер, Ебоньї).

Писемність 
Латинська абетка для мови ігеде була введена у 1989 році.

 Тони передаються шляхом простановки над буквами для голосних діакритичних знаків: акут (´) — високий тон; гравіс (`) — низький; макрон (̄) — високий-середній; діарезис (¨) — низький-середній. Тони позначаються лише тоді, коли необхідно уточнити значення слова.

Примітки

Зображення

Додаткові джерела і посилання 
 Книга Буття мовою ігеде.

Писемності Африки
Мови Нігерії
Вольта-нігерські мови